Parnass steht für

 Parnass, Gebirgsstock in Griechenland
 Parnassos, siehe dort
 Galerie Parnass, Wuppertal
 Parnass (Zeitschrift)

Parnass ist der Familienname folgender Personen:
 Kim Parnass (* 1951), deutscher Schauspieler
 Peggy Parnass (* 1927), Schauspielerin und Autorin

Siehe auch:
 Parnaß-Turm
 Parnasse
 Parnass-Brunnen (Hannover)
 Parnas
 Parnassus-Stücke
 Parnasse des Dames, Anthologie europäischer Schriftstellerinnen seit der Antike in französischer Sprache
 Le Parnasse contemporain, dreibändige Anthologie von Gedichten, die 1866, 1871 und 1876 bei dem Pariser Verleger Alphonse Lemerre erschien
 Parnassiens, französische Dichtergruppe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
 Deutscher Parnaß, Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe